Dhuseni (Ilam)
 Dhuseni (Lamjung)